Andrés Roberto Imperiale (Rosário, 8 de julho de 1986) é um futebolista argentino que atua como zagueiro ou lateral-esquerdo. Atualmente joga no Barracas Central.

Ligações externas 

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Rosario Central
Futebolistas do Club Atlético San Martín (Tucumán)
Futebolistas do Club Deportivo Oriente Petrolero
Futebolistas do Club Social, Cultural y Deportivo Blooming
Futebolistas do Deportivo Saprissa
Futebolistas do San José Earthquakes
Futebolistas do Club Guaraní
Futebolistas do San Luis de Quillota SADP